Рёсукэ Ханэи́си (; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Двукратный  (2010, 2011).

Достижения 
 : золото (2010, 2011), серебро (2012, 2013), бронза (2009, 2015, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу